Stoke kan syfta på:

 Stoke City FC – en fotbollsklubb från Stoke-on-Trent

Geografi

Kanada 

 Stoke (kommun i Kanada), Québec, Estrie,

Storbritannien

 Stoke-on-Trent, grevskapshuvudort, England, 
 Stoke, Worcestershire, England, Worcestershire, 
 Stoke, Cheshire East, parish, England, Cheshire, 
 Stoak, parish, England, Cheshire, 
 Stoke, Kent, parish, England, Kent, 
 Stoke-upon-Trent – en stad (stadsdel) i Stoke-on-Trent
 Stoke, Basingstoke and Deane – en ort i St. Mary Bourne, Basingstoke and Deane, Hampshire, England
 Stoke, Havant – en ort i Havant, Hampshire, England
 Stoke, Plymouth – en ort i Plymouth, Devon, England
 Stoke, Suffolk – en ort i Ipswich, Suffolk, England
 Stoke, Torridge – en ort i Torridge, Devon, England
 Stoke, West Midlands – en ort i Coventry, West Midlands, England

Nya Zeeland 
 Stoke, Nya Zeeland – en förort till staden Nelson